Ельцовка — река в России, протекает в Новосибирске. Устье реки находится в 2980 км по правому берегу реки Обь, в Малом озере (бывш. Малая протока). Длина реки составляет 14 км. Притоки — Камышевка, Ромиха и Дол.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от Новосибирского гидроузла до впадения реки Чулым, без рек Иня и Томь, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Галерея

Примечания 

Притоки Оби
Реки Новосибирского района
Реки Новосибирска